Bytjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bytjärnet, Dalsland, sjö i Melleruds kommun, 
Bytjärnen, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun,  (12,2 ha)
Bytjärnet (Eda socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (51,2 ha)
Bytjärnet (Köla socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (17,3 ha)
Bytjärnen (Brunskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun,  (8,34 ha)
Bytjärnen (Gagnefs socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun,  (8,13 ha)
Bytjärnen (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (6,79 ha)
Bytjärnen (Äppelbo socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (20 ha)
Bytjärnen (Gnarps socken, Hälsingland, 688162-157250), sjö i Nordanstigs kommun, 
Bytjärnen (Gnarps socken, Hälsingland, 688526-157211), sjö i Nordanstigs kommun, 
Bytjärnen (Segersta socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (2,3 ha)
Bytjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (9,94 ha)
Bytjärnarna, sjö i Bräcke kommun, 
Bytjärnen (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Bytjärnen (Håsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Bytjärnen (Attmars socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (4,62 ha)
Bytjärnen (Haverö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun, 
Bytjärnen, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,  (1,5 ha)

Se även
Norra Byttjärnen, sjö i Torsby kommun,  (3 ha)
Södra Byttjärnen, sjö i Torsby kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn